Stadtgliederung bzw. die Gliederung einer Stadt, kann sich beziehen auf:
funktionale Stadtgliederung auf der Basis von Flächennutzungsplänen
die gegliederte Stadt als Konsequenz aus der klaren Funktionsgliederung, d. h. die städtebauliche Trennung von Wohnbezirken, Industrieflächen etc.
die verwaltungsrechtliche Gliederung in Stadtteile
die geographisch/topologische Gliederung in Stadtkern, Innenstadt, Vorstadt / Suburbia, Umland etc.
die soziale Gliederung einer Stadt als Forschungsgegenstand der Stadtsoziologie
die konkrete Gliederung einer bestimmten Stadt:
Stadtgliederung Wolfsburgs
Stadtgliederung Roms
Stadtgliederung Marburgs
Stadtgliederung Salzburgs

Einzelnachweise